Камбохори или Камбохорион (, катаревуса: Καμποχώριον), в превод полско село, може да се отнася за:

 Валгаци след 1926 година Камбохори, село в дем Пеония, Централна Македония, Гърция;
 Камбохори до 1927 година Триховища, село в дем Александрия, Централна Македония, Гърция;
 Камбохори до 1927 година Грибово, село в дем Софадес, Тесалия, Гърция.